França:
 Saint-Charles-de-Percy, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Charles-la-Forêt és un municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Charles International és una plataforma europea multimodal de transport situada a Perpinyà 
 Estats Units:
 St. Charles (Dakota del Sud)
 St. Charles (Idaho)
 St. Charles (Iowa)
 St. Charles (Maryland)
 St. Charles (Kentucky)
 St. Charles (Minnesota)
 St. Charles (Missouri)
 St. Charles (Virgínia)